Fontenailles kan syfta på:
 Fontenailles, Seine-et-Marne
 Fontenailles, Yonne